

Височка — село в гміні Висока Пільського повіту Великопольського воєводства
 Височка — село в гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства